Allart ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Allart (1902–??), französischer Leichtathlet
 Robert Allart (* 1913), belgischer Gewichtheber
Siehe auch:
 Allert